Jigsaw puede referirse a:

Jigsaw, un personaje de ficción protagonista de la saga Saw;
Jigsaw, una película de horror estadounidense dirigida por Michael y Peter Spierig;
Jigsaw, luchador estadounidense;
Jigsaw, serie de televisión;
Jigsaw, ransomware;
Jigsaw, banda inglesa, intérprete de la canción «Sky High».